Aeroporto di Berlino-Brandeburgo – aeroporto di Berlino, inaugurato il 31 ottobre 2020
 Aeroporto di Berlino-Gatow – base militare, chiusa nel 1995
 Aeroporto di Berlino-Johannisthal – primo aeroporto della Germania
 Aeroporto di Berlino-Schönefeld – aeroporto di Berlino nel passato, inglobato dal 25 ottobre 2020 come Terminal 5 nello scalo aereo di Berlino-Brandeburgo
 Aeroporto di Berlino-Staaken – base per dirigibili costruita durante gli anni '10
 Aeroporto di Berlino-Tegel – principale aeroporto di Berlino nel passato, chiuso l'8 novembre 2020
 Aeroporto di Berlino-Tempelhof – importante aeroporto di Berlino nel passato, chiuso il 30 ottobre 2008